

Architettura 
 Palazzo Barrile-Spinelli, residenza nobiliare a Trepuzzi, in provincia di Lecce

Famiglie 
 Barile o Barrile, famiglia nobile italiana di origine longobarda
 Spinelli Barrile o Spinelli di Fuscaldo, ramo della famiglia Spinelli di origine napoletana

Persone 
 Angelo Barrile, politico e medico svizzero
 Domenico Barrile, politico italiano
 Manno Barile o Barrile, condottiero italiano
 Perdicasso Barile o Barrile, nobile e condottiero italiano